Соревнования в беге на 5000 метров среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2023 года прошли 5 марта на катке «Тиалф», Херенвен, Нидерланды.

Ирен Схаутен защитила свой титул чемпионки мира 2021 года.

51-летняя Клаудия Пехштайн была победительницей на этой дистанции на самом первом чемпионате мира на отдельных дистанциях в 1996 году. Тогда она пробежала на 10 секунд медленнее, чем в 2023 году. Всего на счету Пехштайн 15 медалей на этой дистанции на чемпионатах мира.

Мартина Сабликова завоевала 12-ю медаль на этой дистанции на чемпионатах мира (10 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая).

Результаты

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2023